Аргус (), наричан Паноптес, т.е „всевиждащ“, в древногръцката митология е стоок пазач великан, който никога не затварял всичките си очи. Син на Гея.

Легенда 
Цялото му тяло било покрито с очи, част от които винаги бодърствали (едновременно били затворени само две от очите му). Хера го назначила за пазител на Ио (любовница на Зевс, превърната от Хера в крава). Като разбрал за това, Зевс изпратил Хермес да го убие. Когато пристигнал там, той засвирил с арфата си (по-късно я подарил на Аполон) и затворил всички очи на великана, след което го убил. Хера поставила очите му на опашката на любимата си птица – пауна.

Гиганти
Древногръцки митични създания
Потомство на Гея
Митология на Аркадия
Митология на Аргос